Argallua puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ruscus aculeatus; o
 el nombre común de la planta Arctostaphylos uva-ursi.